Trematolestes is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit de Tweede Keuper (Ladinien, Midden-Trias) van Zuid-Duitsland. Het werd benoemd in 2006 door Rainer R. Schoch en de typesoort is Trematolestes hagdorni. Het is de eerste trematosauriër vertegenwoordigd door een bijna compleet skelet.

De geslachtsnaam is afgeleid van het Grieks trema, 'opening', en lestes, 'rover'. De soortaanduiding eert Hans Hagdorn welke het fossiel vond en prepareerde.

Het holotype is SMNS 81790, een vrijwel compleet skelet. Het werd gevonden bij Michelbach an der Bilz. Verschillende andere skeletten en losse beenderen zijn toegewezen, waaronder jonge dieren.

Trematolestes is ongeveer een halve meter lang.

Uitgestorven amfibieën